L’unité pastorale Meiser est une entité catholique qui regroupe cinq communautés francophones du doyenné de Bruxelles Nord-Est dans les clochers suivants :
 Épiphanie (Schaerbeek) ;
 Sacré-Cœur (Bruxelles-ville) ;
 Saint-Albert (Schaerbeek) ;
 Saint-Joseph (Evere) ;
 Sainte-Alice (Schaerbeek)

Elle doit son nom au quartier entourant la place Meiser à Schaerbeek.

Galerie de photos

Liens externes 

Le site de l'Unité pastorale Meiser
Les unités pastorales sur catho-bruxelles.be

Unitepastoralemeiser
Unitepastoralemeiser
Unitepastoralemeiser
Meiser